AIDS-Hilfe steht für:

 AIDS-Hilfe Deutschland
 AIDS-Hilfen Österreichs
 Aids-Hilfe Schweiz
 Tschechische AIDS-Hilfe-Gesellschaft